Nonnen steht für:

 Nonnen (Gattung) (Munia), eine Vogelgattung aus der Familie der Prachtfinken
 Simon Hermann Nonnen (1777–1847), Bremer Senator und Bürgermeister

Siehe auch:
 Nonne (Begriffsklärung)
 Nonnengans